

Personnalités 
La famille Camondo est une famille juive originaire d'Espagne comptant notamment les personnalités suivantes :
 Abraham Salomon Camondo (1781-1873)
 Raphaël Salomon Camondo (1810-1866), fils de Abraham
 Abraham Behor de Camondo (1829-1886), fils de Raphaël
 Nissim de Camondo (1830-1889), deuxième fils de Raphaël
 Isaac de Camondo (1851-1911), fils d'Abraham Behor, banquier et collectionneur français
 Moïse de Camondo (1860-1935), banquier et collectionneur français, fondateur du Musée Nissim-de-Camondo en souvenir de son fils
 Nissim de Camondo (1892-1917), fils de Moïse, est tué en combat aérien
 Béatrice de Camondo (1894-1944), son mari Léon Reinach et leurs enfants,  Fanny  et Bertrand, seront déportés et assassinés au camp nazi d’Auschwitz-Birkenau.

Bâtiments et institutions 
 Le musée Nissim-de-Camondo, à Paris.
 L'école Camondo, école privée de design de produits d'environnement et d'architecture intérieure, à Paris.
 L'hôtel de Camondo, hôtel particulier à Paris.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme séfarade